Estats Units:
 Candor (Carolina del Nord)
 Candor (Nova York)
 França: Candor (Oise), municipi del departament de l'Oise